Gerdenitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Gerdenitsch (* 1978) österreichischer Fußballtorwart
 Sandra Gerdenitsch (* 1973), österreichische Politikerin (SPÖ)